Вриони () — албанская фамилия. Известные носители:

 Вриони, Илиаз Бей (1882—1932) — албанский политик и землевладелец. Его трижды избирали на пост премьер-министра, а также 5 раз на пост министра иностранных дел Албании.
 Вриони, Омер-паша (1839—1928) — албанский политический, общественный, государственный и дипломатический деятель, премьер-министр Албании.
 Вриони, Сами Бей (1876—1947) — албанский политик, дипломат и землевладелец.
 Вриони, Юсуф (1916—2001) — албанский переводчик, дипломат.